Manantiales (Argentine)
 Manantiales (Uruguay)